Daewoo Express, также известная, как Sammi Daewoo Express  — частная компания Пакистана со штаб-квартирой в Равалпинди, специализирующаяся на выполнении междугородних грузовых и пассажирских перевозок между более, чем тридцатью городами страны. Компания является самой современной и наиболее популярной в Пакистане автобусной компанией, работающей на рынке междугородних пассажирских перевозок.

Грузовые перевозки 
Служба грузовых перевозок компании Daewoo Express, включая все её грузовые терминалы в городах присутствия, работает в круглосуточном режиме, обеспечивая быструю отправку и доставку грузов по назначению в любое время дня и ночи. Грузооборот компании на протяжении нескольких последних лет растёт более быстрыми темпами, чем её пассажирское подразделение.

Маршрутная сеть 
По состоянию на ноябрь 2009 года компания Daewoo Express работала в 36 городах Пакистана:

Белуджистан 
 Кветта (с 2009 года)
 Гвадар (с 2009 года)

Хайбер-Пахтунхва 
 Абботтабад
 Бат-Кхела
 Харипур
 Карак
 Кохат
 Наушера
 Мардан
 Маншехра
 Пешавар
 Сват

Пенджаб 
 Бахавалпур
 Бхаккар
 Бхавал
 Чиниот
 Дера-Гази-Хан
 Фейсалабад
 Гуджранвала
 Гуджрат
 Ханевал
 Хариан
 Лахор
 Леях
 Миянвали
 Мултан
 Мюрри
 Рахимъярхан
 Равалпинди
 Садикабад
 Сахивал
 Саргодха
 Сиялкот
 Талаганг

Синд 
 Карачи
 Хайдарабад
 Джейкобабад
 Суккур
 Моро

См. также 
 Транспорт в Пакистане

Примечания

Ссылки 
 Daewoo Express home page

Транспорт в Пакистане
Компании, основанные в 1999 году
Компании Пакистана